Последний, 54-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 марта по 2 ноября 1991 года. Победителем стал московский ЦСКА.

Команды — участницы

Составы команд

Высшая лига. Итоговая таблица 

В связи с тем, что в предыдущем чемпионате участвовало всего 13 команд, к участию в высшей лиге были допущены три лучшие команды из первой лиги: «Спартак» Владикавказ, «Пахтакор» Ташкент, «Металлург» Запорожье, а также «Локомотив» Москва, победивший в стыковых матчах «Ротор» Волгоград.

Лучший бомбардир — Игорь Колыванов («Динамо» Москва) — 18 голов в 27 матчах.

Первая лига

Итоговая таблица 

«Тирас» переименован в «Тилигул». «Нистру» переименован в «Зимбрул».

Вторая лига — буферные зоны

Западная зона. Итоговая таблица

Центральная зона. Итоговая таблица

Восточная зона. Итоговая таблица

Вторая низшая лига — республиканские зоны

1 зона. Итоговая таблица

2 зона. Итоговая таблица

3 зона. Итоговая таблица

4 зона. Итоговая таблица

5 зона. Итоговая таблица

6 зона. Итоговая таблица

7 зона. Итоговая таблица

8 зона. Итоговая таблица

9 зона. Итоговая таблица

10 зона. Итоговая таблица

Ссылки 
 Высшая лига на footballfacts.ru
 Первая лига на footballfacts.ru
 Вторая лига на footballfacts.ru
 Вторая низшая лига на footballfacts.ru
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1991 года на football.lg.ua

Чемпионат СССР по футболу 1991